Schilbach (Tanna) - dorp in Thüringen
 Schilbach (Schöneck) - dorp in Saksen

 Johann Heinrich Schilbach - Duits kunstschilder